Лугано () — округ у Швейцарії в кантоні Тічино.
Адміністративний центр — Лугано.

Громади

Примітки 

Округи кантону Тічино